Шорм () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шорм, Патрик (род. 1993) — чешский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
 Шорм, Франтишек (1913—1980) — чехословацкий биохимик, фармаколог, химик-органик, член и президент чехословацкой академии наук.